Rial (riyal, ryal) – arabska nazwa dużych monet srebrnych (głównie talarów). Stopniowo nazwa została wykorzystana do określenia jednostek monetarnych niektórych krajów Bliskiego Wschodu:
 rial irański
 rial jemeński
 rial katarski
 rial omański
 rial saudyjski
 rial tunezyjski (była jednostka monetarna)
 rial marokański (była jednostka monetarna)

Monety

az:Rial
nl:Rial (munteenheid)